Kancl (v angličtině The Office) je v českém překladu název několika různých seriálů s podobným námětem:

 Kancl (britský seriál) – původní britský televizní seriál televize BBC z roku 2001
 Kancl (americký seriál) – americká verze seriálu z produkce NBC z roku 2005
 Kancl (český seriál) – česká verze seriálu z roku 2014
 Le Bureau – francouzská verze seriálu z produkce Canal+
 Stromberg – německá verze z produkce ProSieben
 La Job – kanadská verze z Québecu ve francouzštině
 La Ofis – chilská verze